Хасановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Хасановка — посёлок в Кукморском районе Татарстана.

Украина 
 Хасановка — посёлок в Христиновском районе Черкасской области.